Pietrowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Pietrowka – wieś w obwodzie amurskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie irkuckim
 Pietrowka – wieś w Jakucji
 Pietrowka – wieś w obwodzie jarosławskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Pietrowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego
 Pietrowka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet krasnodolinski)
 Pietrowka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet krasnoznamienski)
 Pietrowka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet uspienski)
 Pietrowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Pietrowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Pietrowka – wieś w obwodzie moskiewskim
 Pietrowka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Pietrowka – wieś w Kraju Permskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie pskowskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Pietrowka – wieś w Kraju Stawropolskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Pietrowka – wieś w obwodzie tomskim
 Pietrowka – wieś w Udmurcji
 Pietrowka – wieś w obwodzie wołogodzkim

Także 
 Pietrowka – ulica w Moskwie

Zobacz także 
 Pietrowka, 38-Smiena Moskwa – moskiewski klub piłkarski

Strony ujednoznaczniające